Independenciensi – abitanti di Independência (Ceará)
Independenciensi – abitanti di Independência (Rio Grande do Sul)